Villa Doria – villa di Marina di Massa
 Villa Doria – villa di Albano Laziale in provincia di Roma
 Villa Doria d'Angri – edificio storico di Posillipo
 Villa Doria Pamphilj – parco urbano di Roma nel Municipio Roma XII

Ville di Genova
Villa Doria delle Franzoniane, nel quartiere di Sampierdarena
Villa Doria Cevasco Dufour
Villa Doria del Gigante
Villa Doria Spinola, nel quartiere di Quarto dei Mille
Villa Doria Spinola Quartara, nel quartiere di Quarto dei Mille

Pagine correlate 
 Palazzo Doria